Prva županijska nogometna liga Osječko-baranjska 2000./01.

1. ŽNL Osječko-baranjsku u sezoni 2000./2001. sačinjavali su klubovi s područja Osječko-baranjske županije i ista je predstavljala četvrti rang natjecanja. 
 

U 3. HNL - istok je ušao NK Đakovo, dok su u druge županijske lige ispali NK Dunav Dalj i NK Mladost Breznica Našička.

Izvori 
 RSSSF

2000-01
osječko-baranjska-1